Alicia de Albany (en inglés: Alice of Albany; Windsor, 25 de febrero de 1883-Londres, 3 de enero de 1981) fue un miembro de la familia real británica, última sobreviviente de los nietos de la reina Victoria. También tuvo los títulos de princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha y duquesa de Sajonia desde su nacimiento, así como princesa de Teck por matrimonio hasta 1917, cuando fue ordenada a renunciar a dichos títulos por Patente real del rey Jorge V.

Primeros años 
Alicia nació el 25 de febrero de 1883 en el Castillo de Windsor. Su padre fue el príncipe Leopoldo, duque de Albany, el hijo menor de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Su madre fue la princesa Elena de Waldeck y Pyrmont. Tenía un hermano menor, Carlos Eduardo, que sería duque de Albany y posteriormente duque de Sajonia-Coburgo y Gotha. Siendo nieta de la monarca británica por línea paterna, obtuvo el título de Su Alteza Real la princesa Alicia de Albany. 

Fue bautizada en la capilla privada del Castillo de Windsor el 26 de marzo de 1883 y fue llamada Alicia en honor a su difunta tía paterna. Sus padrinos fueron: la reina Victoria (su abuela paterna); la emperatriz alemana (representada por su tía paterna, la princesa Beatriz); el rey de los Países Bajos (representado por el embajador holandés, el conde de Bylandt); el gran duque de Hesse y el Rin (viudo de su homónimo, representado por su cuñado, el duque de Edimburgo); la princesa de Waldeck y Pyrmont (su abuela materna); el príncipe de Gales (su tío paterno); la princesa heredera alemana (su tía paterna, representada por su cuñada, la princesa de Gales); el príncipe Guillermo de Wurtemberg (representado por su primo, el duque de Teck); la princesa heredera de Bentheim y Steinfurt (su tía materna, representada por su tía paterna la princesa Cristián de Schleswig-Holstein); y la duquesa de Cambridge (una tía de su abuela, representada por su hija, la duquesa de Teck). 

El 9 de abril de 1898, en la iglesia anglicana de San Jorge en Cannes, recibió el sacramento de la confirmación. Tradicionalmente las princesas británicas, tras recibir este sacramento podían comparecer en sociedad.

Matrimonio 

El 10 de febrero de 1904, la princesa Alicia se casó con su tío tercero, el príncipe Alejandro de Teck, el hermano de la princesa de Gales, en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor. Después de su casamiento, la princesa Alicia, llevó el título de Su Alteza Real la princesa Alejandro de Teck.

Tuvieron tres hijos:
 Lady May Abel Smith (23 de enero de 1906 - 29 de mayo de 1994)
 Rupert Cambridge, vizconde Trematon (24 de agosto de 1907 - 15 de abril de 1928)
 Mauricio de Teck (29 de marzo de 1910 - 14 de septiembre de 1910)

Renuncia de títulos en 1917 
Cuando la Familia Real Británica renunció a todos los títulos de origen germánico por la Patente real emitida por el rey Jorge V en junio de 1917, el esposo de la princesa Alicia, el príncipe Alejandro de Teck adoptó el apellido Cambridge y se convirtió en sir Alejandro Cambrige, y después en conde de Athlone, renunciando a su título de "príncipe de Teck" en el Reino de Württemberg y el tratamiento de Alteza Serenísima. Siendo así sus hijos también perdieron sus títulos de príncipes. La princesa Alicia renunció a sus títulos de princesa de Sajonia-Coburgo y Gotha y duquesa de Sajonia, mientras tanto su hermano Carlos Eduardo, duque de Sajonia-Coburgo y Gotha, que mantenía un nombramiento en el Ejército alemán, le fueron despojados sus títulos británicos. Por otro lado, Alicia siguió llevando sus títulos de princesa del Reino Unido. Desde 1917 hasta su muerte, llevó el título de Su Alteza Real la princesa Alicia, condesa de Athlone.

Compromisos reales 
Durante su vida, la princesa Alicia tomó diversos compromisos reales. Acudió a la coronación de cuatro monarcas: Eduardo VII, Jorge V, Jorge VI e Isabel II. También fue coronel en jefe de dos unidades del Ejército Británico y una de Rhodesia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue comandante honoraria aérea de la División Femenina de la Fuerza Aérea Canadiense. En 1950, se convirtió en la primera canciller de la Universidad de las Indias Occidentales.

Últimos años 
El esposo de la princesa Alicia, el conde de Athlone murió en 1957 en el palacio de Kensington en Londres. La princesa Alicia vivió ahí hasta 1981, cuando murió a los 97 años y 312 días, siendo la princesa más longeva por sangre de la Familia Real, así como la última sobreviviente de los nietos de la reina Victoria.

Su funeral fue en la Capilla de San Jorge en el  Castillo de Windsor, donde asistieron todos los miembros de la Familia Real Británica. Fue enterrada junto a su esposo e hijo en el Cementerio Real en Frogmore, a un lado del mausoleo de la reina Victoria y el príncipe Alberto, en Windsor Great Park. Su hija y yerno también están enterrados a su lado.

Títulos, tratamientos y órdenes

Títulos y tratamientos 

 25 de febrero de 1883 – 10 de febrero de 1904: Su Alteza Real la princesa Alicia de Albany.
 10 de febrero de 1904 – 14 de julio de 1917: Su Alteza Real la princesa Alejandro de Teck.
 14 – 17 de julio de 1917: Su Alteza Real la princesa Alicia, lady Cambridge.
 17 de julio de 1917 – 3 de enero de 1981: Su Alteza Real la princesa Alicia, condesa de Athlone.

Órdenes 

 Dama de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto.

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Un víde de YouTube de la Princiesa Alicia hablando informalmente sobre la Reina Victoria, su abuela paterna; circa 1976

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Casa de Windsor
Nobleza de Reino Unido
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Orden de Cristo
Damas de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Albany, Alicia